Ґміна Александрув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Александрув (Білґорайський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві
 Ґміна Александрув (Пйотрковський повіт) — сільська ґміна у Лодзинському воєводстві

Див. також 
 Ґміна Александрув-Куявський
 Ґміна Александрув-Лодзький